E0 — человекоподобный робот
 E0 — потоковый шифр протокола Bluetooth
 E0 — Код ИАТА американской авиакомпании Eos Airlines
 ε0 — фундаментальная постоянная проницаемости вакуума